Bob Leuci
Leuques